

Anno 
 1993 – (MCMXCIII in numeri romani) è un anno del XX secolo 
 1993 a.C.

Matematica 
 1993 – numero naturale.

Astronomia 
 1993 Guacolda – asteroide della fascia principale del sistema solare.

Televisione 
 1993 – serie televisiva italiana.